Luis Avilés puede referirse a:

 Lucho Avilés (1938-2019), periodista de espectáculos y conductor de TV uruguayo;
 Luis Avilés (1985-), director y guionista de cine ecuatoriano;